Borrell I o Guifré Borrell (~874 - Barcelona, 911), comte de Barcelona, Girona i Osona (897-911)
 Borrell I d'Osona (? - 820) comte d'Urgell, Cerdanya i Osona (798/799-820)
 Borrell I de Pallars (? - ~995), comte de Pallars (948-995)